Christian Habicht kan syfta på bland andra:

 Christian Habicht (född 1926), tysk antikhistoriker
 Christian Habicht (1952–2010), tysk skådespelare

Se även 
 Christian Maximilian Habicht (1775–1839), tysk arabist